Bisdom Santiago del Estero (Argentinië)
Bisdom Santiago de María (El Salvador)
Bisdom Santiago de Cabo Verde (Kaapverdië)
Bisdom Santiago de Veraguas (Panama)
Aartsbisdom Santiago de Chile (Chili)
Aartsbisdom Santiago de Compostela (Spanje)
Aartsbisdom Santiago de Cuba (Cuba)
Aartsbisdom Santiago de los Caballeros (Dominicaanse Republiek)
Aartsbisdom Caracas-Santiago de Venezuela (Venezuela)